Коч — тип судна.
 Коч — одна з сино-тибетських мов.
 Коч — вид коляски, фаетона.

Топонім 

 Коч — місцевість в Угорщині.
 Коч — річка в Росії, в Архангельській області й Республіці Комі.

Прізвище 

 Ахмет Коч — турецький музикант.
 Ед Коч (1924—2013) — американський політик.
 Екін Коч ( 1992) — турецький актор.
 Ченгіз Коч (1977) — німецький боксер та кікбоксер турецького походження, призер чемпіонату Європи з боксу серед аматорів, чемпіон світу та Європи з кікбоксингу.

Див. також 
 Кох